El nombre Papp puede referirse a varios artículos:
 Andrea Papp (* 1967), una jugadora de bádminton húngara
 Beata Papp
 Gábor Papp (* 1987), un jugador de ajedrez húngaro
 Gábor Papp (Bádminton) (* 1972), un jugador de bádminton húngaro
 George Papp (1916 – 1989), un artista de cómics y dibujante estadounidense
 Ildikó Papp (* 1982), una biatlonista húngara
 Iosif Papp-Szilágyi, , 1813 – 1873), obispo de Oradea (Nagyvárad) de la Iglesia greco-católica rumana
 József Papp (* 1955), un jugador de bádminton húngaro
 Joseph Papp
 Krisztina Papp (* 1982), una corredora de larga distancia húngara
 Lajos Papp (* 1935), un compositor y profesor de música húngaro
 László Papp (1926 – 2003), un boxeador húngaro
 László Papp (luchador) (1905 – 1989), un luchador húngaro
 Margit Papp (* 1948), una atleta húngara especializada en heptalón
 Paul Papp (* 1989), un jugador de fútbol rumano
 Péter Papp
 Petra Papp (* 1993), una jugadora de ajedrez húngara
 Robert J. Papp, un comandante del United States Coast Guard

Véase también 
 Pappa, Pappas
 Pappe
 Pappo
 Pop
 Popp
 Popescu